Etilfenol se može odnositi na:
 2-Etilfenol
 3-Etilfenol
 4-Etilfenol